Anan – comune francese
 Anan – comune giapponese della prefettura di Nagano
 Anan – comune giapponese della prefettura di Tokushima